Чалда́нка — топоним в Дальнереченском районе Приморского края.

 Чалданка — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.
 Чалданка — населённый пункт (тип: железнодорожная станция), посёлок при станции Чалданка в Дальнереченском районе, входит в Сальское сельское поселение.